Aaron Lee (Madrid, 1988), músic, violinista i activista pels drets humans espanyol
 Aaron Lee Brooks (USA, 1990) és un jugador professional de beisbol estatunidenc
 Aaron Lee Soon Yong (Malàisia, 1972), poeta malasi, que escriu en anglès, format a Singapur, on ha guanyat diversos premis i on és nacionalitzat
 Aaron Lee Tasjan (USA, 1986), cantautor, guitarrista i productor discogràfic estatunidenc 
 Aaron Lee Ward (1896 - 1961), jugadfor de beisbol estatunidenc
 Lee Aaron, nascuda com a Karen Lynn Greening (Canadà, 1962), cantautora canadenca